

Caratteristiche tecniche 
Esterno d'attacco in possesso di una notevole velocità, a cui abbina discrete doti tecniche.

Carriera 
Muove i suoi primi passi nelle giovanili del Batuque. Nel 2009, dopo un provino in Francia decide di non tornare a casa, spostandosi a Napoli da alcuni parenti. Non potendo giocare nei campionati ufficiali FIGC perché sprovvisto di documenti, trascorre 5 anni a giocare in squadre amatoriali. Nel 2015 viene tesserato dall'Isola di Procida in Eccellenza, dove resta due anni prima di accordarsi con l'Afro Napoli, con cui vince il campionato di Promozione nel 2018.

L'8 agosto 2019 si trasferisce a Malta, accordandosi con l'. Nel 2021 la squadra – grazie anche al contributo di Dodô, che mette a referto 13 reti e 22 assist in 21 incontri – vince il campionato. Il 7 luglio 2022 esordisce nelle competizioni europee contro l', incontro preliminare valido per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 marzo 2023.

Palmarès

Club

Competizioni regionali 

Afro Napoli: 2017-2018 (Girone B)

Competizioni nazionali 

Ħamrun Spartans: 2020-2021, 2022-2023

Note

Collegamenti esterni